Барбара Райт (перекладач) (1915–2009), англійська перекладачка з французької мови
 Барбара Райт (політик) (нар. 1933), американський політик з Нью-Джерсі
 Барбара Райт (професор) (нар 1935), професор-емерит французької мови у Триніті Коледж (Дублін)
 Барбара Райт (письменниця), американська письменниця-романіст
 Барбара Райт (персонаж), персонаж фантастичного серіалу «Доктор Хто»